Municipio de Dutch Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dutch Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Dutch Creek (condado de Washington, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Washington.